Hsu ou HSU pode referir-se a:
Nomes de pessoas
Hsu Hao
Hsu Jen-feng
Hsu Wei Lun
Outros
HSU - abreviatura de Hartridge Smoke Unit, uma unidade de medida usada para avaliar a opacidade de emissões gasosas, em especial os gases de escape de motores Diesel

Desambiguações de antropônimos